Localidades
Harlow, cidade na Inglaterra

Cinema

Harlow (filme da Magna), com Carol Lynley (1965)
Harlow (filme da Paramount), com Carroll Baker (1965)

Desambiguação